

Persone 
 Benedetto Di Falco – autore del primo Rimario in italiano (1535)
 Giuseppe Di Falco – vescovo cattolico italiano
 Laura Di Falco – scrittrice italiana
 Umberto Di Falco – ex calciatore italiano

Pagine correlate 
De Falco
DeFalco
Falco